Santa Maria ist eine Stadt an der Südküste der Insel Sal (Kap Verde), die zu den Inseln über dem Wind gehört. Im Jahr 2005 hatte die Stadt 17.231 Einwohner. Ursprünglich ein Fischerort, wurde die Stadt in den vergangenen Jahren vor allem durch den boomenden Tourismus bekannt und wird mittlerweile von vielen Hotelneubauten geprägt.

Die Stadt liegt knapp 20 km südlich des internationalen Flughafens Amílcar Cabral International Airport, welcher der größte der Kapverdischen Inseln ist.

Bevölkerungsentwicklung

Klimatabelle

Weblinks

Nachweise 

Ort in Kap Verde
Ort in Afrika
Sal (Kap Verde)